Die Segunda Divisão de Honra 1991/92 war die 2. Spielzeit der zweithöchsten portugiesischen Fußballliga. Die Saison begann am 1. September 1991 und endete am 31. Mai 1992.

Die Liga wurde gegenüber der Vorsaison um zwei Vereine auf 18 reduziert. Fünf Absteiger aus der Primeira Liga und drei Aufsteiger aus der IIª Divisão kamen dazu.

Teilnehmer

Tabelle

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1991/92